Manhunt bezeichnet:
 Manhunt, Computerspiel
 Manhunt 2, den zweiten Teil des o. g. Computerspiels
 Manhunt (Magazin), US-amerikanisches Magazin mit Detektivgeschichten (1953–1967)
 Manhunt – Backwoods Massacre, norwegischer Film von Patrik Syversen von 2008
 Manhunt – Eine Stadt jagt einen Mörder, US-amerikanischer Film von Bruce Seth Green aus dem Jahr 1989
 Manhunt.net, Chat- und Kontaktportal für schwule, bi- und transsexuelle Männer im Internet
 Manhunt – Jagd auf Joel Lambert, US-amerikanische Outdoorserie zur Überprüfung der besten Sondereinheiten der Welt
 Manhunt (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie seit 2017

Siehe auch:
 Manhunt International
 Man Hunt
 Manhunter